Gento ist der Name von

 Gento, jüngster Sohn des Vandalen-Königs Geiserich

Gento ist der Familienname bzw. ein Namensbestandteil folgender Personen:

 Francisco Gento (1933–2022), spanischer Fußballspieler
 Francisco Llorente Gento (* 1965), spanischer Fußballspieler, siehe Paco Llorente